Wellsburg (Iowa).
 Wellsburg (Nova York).
 Wellsburg (Virgínia de l'Oest).